Independence-klass kan avse:

Independence-klass – en fartygsklass bestående av lätta hangarfartyg byggda för den amerikanska flottan och som tjänstgjorde under andra världskriget.
Independence-klass – en fartygsklass bestående Littoral combat ships i den amerikanska flottan.